Dragonworld – Der letzte Drache bezeichnet:

 den Verweistitel für Dragonworld (Film) aus dem Jahr 1994
 den Filmtitel der Fortsetzung, siehe Dragonworld – Der letzte Drache (1997)